Mehrere Brunnen tragen oder trugen den Namen Pelikan-Brunnen:

 Pelikan-Brunnen (Frankfurt (Main)), siehe Liste von Brunnen in Frankfurt am Main
 Pelikan-Brunnen (Hannover), Fritz Beindorff gewidmeter Brunnen am Rand der Eilenriede
 Pelikanbrunnen (Karlsruhe), siehe Gutenbergplatz (Karlsruhe)
 Pelikanbrunnen (Mannheim)
 Chafariz da Rua Escura, Porto, Portugal
Siehe auch:
 Krautkopfbrunnen